Nonenal se može odnositi na:

 2-Nonenal
 3-Nonenal
 4-Nonenal
 5-Nonenal
 6-Nonenal
 7-Nonenal
 8-Nonenal